Алаверді:

 Алаверді́ () ― вигук, поширений на Кавказі.
 Алаверді́ () ― місто у марзі (області) Лорі у Вірменії.
 Алаве́рді () — кафедральний собор поблизу м. Телаві, Грузія.